TAG – polski edytor tekstu
 TAG – skrót od triacyloglicerol
 Techniques d'Avant Garde – firma inwestycyjna, jeden z byłych sponsorów stajnii Williams F1 i fundator turbo-doładowanych silników Porsche dla stajni McLaren